

Patronyme
 Adrien Gombeaud (1975-),  écrivain, journaliste et critique de cinéma.
 Jean Gombeaud (1907-1980), général de division français.